Superettan 2023 ist die 24. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußball­liga unter diesem Namen und die insgesamt 95. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison beginnt am 1. April und endet am 11. November 2023. Nach dem 12. Spieltag gibt es vom 12. Juni bis 7. Juli 2023 eine Sommerpause.

Als Absteiger aus der Allsvenskan nehmen GIF Sundsvall und Helsingborgs IF teil. Aus der Division 1 kommen die Aufsteiger Gefle IF (Nordstaffel) und GAIS Göteborg (Südstaffel) hinzu.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Allsvenskan 2024 
Der 3. der Superettan 2023 spielt gegen den 14. der Allsvenskan 2023 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Der Sieger qualifiziert sich für die |Allsvenskan 2024.

|}

Superettan 2024 
Der 13. und 14. der Superettan 2023 spielen gegen die jeweils Zweiten der Nord- bzw. Südstaffel der Division 1 2023 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Die beiden Sieger qualifizieren sich für die Superettan 2024.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan (schwedisch)

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023